John Newcombe ha battuto in finale Jimmy Connors 7–5, 3–6, 6–4, 7–6.

Teste di serie
 Jimmy Connors (Finalista)
 John Newcombe (Campione)
 Tony Roche (semifinali)
 John Alexander (quarti di finale)
 Ross Case (primo turno)
 Aleksandre Met'reveli (quarti di finale)
 Geoff Masters (quarti di finale)
 Phil Dent (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1975